Vizcaya hace referencia a:

Lugares
Vizcaya, provincia del País Vasco, España.
Vizcaya (Lugo), despoblado español de la parroquia de Arroxo, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
Señorío de Vizcaya, Organización política de Vizcaya en el Antiguo Régimen.
Golfo de Vizcaya, amplio golfo del océano Atlántico Norte localizado en la parte occidental de Europa.
Puente de Vizcaya, puente transbordador de peaje, que une las dos márgenes de la ría del Nervión en Vizcaya, España.
Villa Vizcaya, residencia invernal de James Deering (1859-1925), vicepresidente de la firma "International Harvester Company".

Además
Vizcaya (1894), crucero acorazado botado en Sestao (España) en 1891, que fue hundido en Santiago de Cuba durante la batalla naval de Santiago de Cuba.
G. P. Vizcaya, carrera ciclista española que se disputaba en Vizcaya.